Сан Бласито има више значења:

 Сан Бласито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Бласито, Ранчо Арсе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Бласито (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Бласито (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Бласито (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику